Dangerous Trails – film del 1920 prodotto dalla Aywon Film
Dangerous Trails – cortometraggio del 1922 diretto da Robert N. Bradbury
Dangerous Trails – film del 1923 diretto da Alan James (come Alvin J. Neitz)